Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e John McEnroe che hanno battuto in finale Francisco Clavet e Carlos Costa 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Laurie Warder (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Patrick McEnroe (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1992
ATP Tour 1992